iwk – codice ISO 639-3 della lingua i-wak